Il singolare del torneo di tennis Poznań Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sláva Doseděl che ha battuto in finale Daniel Vacek 6-4, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 David Prinosil (secondo turno)
 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Sláva Doseděl (Campione)
 Federico Sánchez (quarti di finale)

 Mario Visconti (quarti di finale)
 Daniel Vacek (finale)
 Massimo Ardinghi (secondo turno)
 Florian Krumrey (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1992